Orbiporidae är en familj av mossdjur. Orbiporidae ingår i ordningen Trepostomatida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Orbiporidae finns 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Orbiporidae